Кислово — топоним.

Волгоградская область 
 Кислово — село в Кисловском сельском поселении Быковского района.

Костромская область 
 Кислово — деревня в Чухломском районе.

Пермский край 
 Кислово — деревня в Зарубинском сельском поселении Кунгурского района.
 Кислово — деревня в Сергинском сельском поселении Кунгурского района.

Псковская область 
 Кислово — деревня в Великолукском районе.
 Кислово — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Кислово — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Кислово — деревня в Духовщинском районе.
 Кислово — деревня в Угранском районе.

Тверская область 
 Кислово — деревня в Бельском районе.
 Кислово — деревня в Кимрском районе.